Lee House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lee House (Kentucky), ID-Nr. 77000634
 Lee House (Mississippi), ID-Nr. 84002312